Route perdue est le titre canadien français du film Lost Highway de David Lynch.
 La Route perdue et autres textes est un livre de , le cinquième volume de l’Histoire de la Terre du Milieu, dont La Route perdue est la deuxième partie.